AEW est le code OACI de la compagnie aérienne Aerosvit.

AEW peut aussi signifier :
 Airbone Early Warning (en français « alerte aérienne avancée »).
 All Elite Wrestling, fédération de catch américaine.

Code